Хуан Пабло Бжежицки (; род. 12 апреля 1982 года , Аргентина) — аргентийский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Хуан Пабло начал играть в теннис с девяти лет, любимое покрытие — грунт.

Любимыми теннисистами называл Джона Макинроя, Андре Агасси, а также соотечественника Хуана Игнасио Челу.

Болельщик футбольного клуба Архентинос Хуниорс.

Спортивная карьера 
В 2000 году выиграл первый парный турнир серии «фьючерс», а в 2001 первый в одиночных соревнованиях. В 2005 году дебютировал на  серии Большого шлема Открытом чемпионате Франции: в одиночном турнире выбыл в первом раунде, а в парном дошёл до второго. В марте 2007 года выиграл первый одиночный «челленджер». Произошло это на турнире в Салинасе. На Открытом чемпионате Франции того же года Бжежицки, пройдя квалификационный отбор и переиграв в основном турнире Роберта Кендрика и Гильермо Гарсию-Лопеса, смог дойти до третьего раунда. В июле 2007 года, выступая  в парных соревнованиях на турнире в Амерсфорте совместно с соотечественником Хуаном Пабло Гусманом выиграл свой единственный титул на турнирах ATP. В 2008 году принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где выбыл в первом раунде. В конце января смог дойти до четвертьфинала на турнире в Винья-дель-Маре. В 2009 году, пройдя три раунда квалификации, выступил на Открытом чемпионате США, где также как и в Австралии годом ранее уступил в первом раунде. В мае 2012 года, сыграв парную встречу неофициального Командного кубка мира в паре с Хуаном Игнасио Челой, завершил профессиональную карьеру.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (27)

Победы (9)

Поражения (18)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (40)

Победы (23)

Поражения (17)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Аргентины